Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2014/2015 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 

* В матче 3-го тура «Боруссия» — «Аполлон» мяч в свои ворота забил Ангелис Ангели.

«Вильярреал» (Вильярреал)

«Цюрих» (Цюрих)

«Аполлон» (Лимасол) 

* В матче 1-го тура «Аполлон» — «Цюрих» мяч в свои ворота забил Филипп Кох.

Группа B

«Брюгге» (Брюгге) 

* В матче 2-го тура ХИК — «Брюгге» мяч в свои ворота забил Маркус Хейккинен.

В первом матче 1/16 финала «Ольборг» — «Брюгге» мяч в свои ворота забил Кеннет-Эмиль Петерсен.

«Торино» (Турин)

ХИК (Хельсинки)

«Копенгаген» (Копенгаген)

Группа C

«Бешикташ» (Стамбул)

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) 

* В матче 3-го тура «Тоттенхэм» — «Астерас» из-за отсутствия замен Гарри Кейн сменил в воротах удалённого на 87-й минуте Уго Льориса и пропустил гол на 89-й минуте.

«Астерас» (Триполис)

«Партизан» (Белград)

Группа D

«Ред Булл» (Зальцбург)

«Селтик» (Глазго) 

* В матче 6-го тура «Динамо» (Загреб) – «Селтик» мяч в свои ворота забил Йосип Пиварич.

В первом матче 1/16 финала «Селтик» – «Интер» мяч в свои ворота забил Уго Кампаньяро.

«Динамо» (Загреб)

«Астра» (Джурджу)

Группа E

«Динамо» (Москва) 

* В матче 5-го тура «Динамо» (Москва) — «Панатинаикос» мяч в свои ворота забил Костас Триантафиллопулос.

ПСВ (Эйндховен)

«Эшторил» (Эшторил)

«Панатинаикос» (Афины)

Группа F

«Интернационале» (Милан)

«Днепр» (Днепропетровск)

«Карабах» (Агдам)

«Сент-Этьен» (Сент-Этьен)

Группа G

«Фейеноорд» (Роттердам)

«Севилья» (Севилья) 

* В ответном матче 1/16 финала «Боруссия» — «Севилья» мяч в свои ворота забил Мартин Штранцль.

«Риека» (Риека)

«Стандард» (Льеж)

Группа H

«Эвертон» (Ливерпуль) 

* В матче 1-го тура «Эвертон» — «Вольфсбург» мяч в свои ворота забил Рикардо Родригес.

«Вольфсбург» (Вольфсбург) 

* В матче 3-го тура «Краснодар» — «Вольфсбург» мяч в свои ворота забил Андреас Гранквист.

«Краснодар» (Краснодар)

«Лилль» (Лилль)

Группа I

«Наполи» (Неаполь)

«Янг Бойз» (Берн)

«Спарта» (Прага)

«Слован» (Братислава)

Группа J

«Динамо» (Киев)

«Ольборг» (Ольборг)

«Стяуа» (Бухарест)

«Риу Ави» (Вила-ду-Конди)

Группа K

«Фиорентина» (Флоренция)

«Генган» (Генган)

ПАОК (Салоники) 

* В матче 1-го тура ПАОК — «Динамо» (Минск) мяч в свои ворота забил Неманя Николич.

«Динамо» (Минск)

Группа L

«Легия» (Варшава) 

* В матче 6-го тура «Легия» — «Трабзонспор» мяч в свои ворота забил Фатих Озтюрк.

«Трабзонспор» (Трабзон) 

* В матче 5-го тура «Трабзонспор» — «Металлист» мяч в свои ворота забил Александр Горяинов.

«Локерен» (Локерен)

«Металлист» (Харьков)

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2014/2015, попали в плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф минимум один матч.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

«Аякс» (Амстердам)

«Рома» (Рим)

«Ливерпуль» (Ливерпуль)

«Атлетик» (Бильбао)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Андерлехт» (Брюссель)

«Спортинг» (Лиссабон)

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году
состав